Kronöd ist der Ortsname von

 Kronöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kronöd (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronöd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Kronsöd